«Эй, враг» (, ) — песня, написанная курдским поэтом и политическим активистом Дильдаром. В настоящее время является официальным гимном автономного региона Курдистан и Рабочей партии Курдистана. Кроме этого, был гимном Республики Курдистан.

История 
Гимн был написан курдским поэтом и политическим активистом Дильдаром в 1938 году, находясь в тюрьме.

«Эй Ракиб», означающее «Эй враг!», относится к тюремным охранникам в тюрьме, где держали и пытали Дилдара, а также к более широкому притеснению курдов.

20 октября 1948 года Дильнар в возрасте 30 лет скончался по причине слабого сердца. Тем не менее, он дожил до того момента, когда его «Эй, Ракиб!» был принят в качестве гимна курдского народа.

В 1946 году стихотворение было принято в качестве государственного гимна Республики Курдистан со столицей в городе Мехабад, недолговечной курдской республики XX века в нынешнем Иране, просуществовавшей год.

Песня была принята в качестве национального гимна Южного Курдистана в Ираке, а также используется Рабочей партией Курдистана.

«Эй, враг» на разных курдских диалектах 
Песня на разных курдских диалектах.

Русский перевод

См. также 
 Курды
 Езидизм
 Численность курдов
 Курдистан
 Мехабадская республика
 Южный Курдистан
 Западный Курдистан

Примечания 

Курды
Курдистан
Гимны
Политика Курдистана